29 Batalion Saperów (II RP)
 29 Batalion Saperów (LWP)